

События 

 15 апреля — Смерть Годвина. Графом Уэссекса становится Гарольд.
 Победа герцога Вильгельма Нормандского над своим дядей графом Аркесом. Женитьба герцога Вильгельма на Матильде, старшей дочери Балдуина V, графа Фландрского, и графини Аделии, предком которой был Альфред Великий.
 Победа норманнов в Южной Италии над папой Львом IX в битве при Чивитате. Один из руководителей норманнов — Роберт Гвискар. Лев IX пленён нормандцами. Примирение.
 Война куманов (половцев) с гузами (торками).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1053 году
 Гвиберт Ножанский, бенедиктинский монах, теолог и историк.
 Владимир Всеволодович Мономах, великий князь киевский, военачальник, выдающийся древнерусский писатель

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1053 году
 Прокопий Сазавский, чешский пустынник, первый по времени канонизации чешский святой

См. также